Peking Express is een van oorsprong Nederlands-Vlaams televisieprogramma dat sinds 2004 wordt uitgezonden in meerdere landen.
Het vertoont grote gelijkenissen met het Amerikaanse programma The Amazing Race, dat al sinds 2001 uitgezonden wordt.

Format 
In Peking Express reizen acht koppels liftend door een aantal landen, waarbij de kandidaten voornamelijk op elkaar en de bevolking aangewezen zijn.

De kandidaten moeten racen in verschillende etappes om te voorkomen dat ze geëlimineerd worden, want het koppel dat als laatste aankomt valt af en moet het spel verlaten.

Tijdens de verschillende etappes kunnen de kandidaten amuletten, een voorsprong in de race of een vrijgeleide winnen om niet het spel te moeten verlaten. Deze prijzen vallen te winnen bij opdrachten die altijd aansluiten bij het land dat ze bezoeken.

Het koppel dat als eerste de finaleplaats bereikt, wint het spel en het geldbedrag dat ze hebben verdiend. Dit geldbedrag hangt af van het aantal amuletten dat het koppel tijdens het spel heeft verdiend. Elke amulet is 10.000 euro waard.

Landen 
Naast Nederland en Vlaanderen is Peking Express ook uitgezonden in onder meer Frankrijk, Duitsland en Spanje.

Trivia 
 Peking Express wordt vaak een spin-off genoemd van het Amerikaanse televisieprogramma The Amazing Race.

 
Nederlands spelprogramma
Programma van Net5
Vlaams spelprogramma
Programma van VT4